Самуэль "Сэмми" Хэнсон (; род. , Сент-Луис, Миссури, США) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, чемпион мира (1998).

В 1998 году был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в  США.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Самуэля Хэнсона 

Борцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по вольной борьбе